Leninski Prospekt (metrostation Sint-Petersburg), metrostation in Sint-Petersburg
Leninski Prospekt (metrostation), metrostation in Moskou 
Leninski Prospekt (straat, Jekaterinenburg)